Pont-Saint-Martin può riferirsi a diversi toponimi:
Pont-Saint-Martin, comune francese
Pont-Saint-Martin, comune italiano
Pont Saint-Martin, ponte di epoca romana posto nel comune omonimo in Valle d'Aosta